Slovo Manara má více významů:
geografické pojmy
 Manara (Dubaj) – obec v emirátu Dubaj, ve Spojených arabských emirátech
 Manara (Izrael) – vesnice v Izraeli
 Manara (Nepál) – vesnice v Nepálu
 Manara (Ohio) – obec ve státu Ohio v USA

příjmení osob
 Achille Manara  – patron (titul) kostela San Pancrazio v Římě v letech 1895-1906
 Alessandro Manara – italský astronom
 Luciano Manara (1825-1849) – italský voják a politik
 Milo Manara (nar.1945) – italský malíř a ilustrátor

další
 Manara (planetka) – planetka
 manára – alternativní arabské označení pro minaret